Арбуга:

 Арбуга — город в Швеции. 
 Арбуга — коммуна в Швеции.
 Арбуга — река в Ульяновской области, впадает в Куйбышевское водохранилище.
 Арбуга — река в Ульяновской области, приток Цильны.